Кади может означать:
 Кади — шариатский судья.

Персоналии 
 Кади, Евдокия (род. 1981)— киприотская певица, представлявшая свою страну на конкурсе песни Евровидение 2008.
 Кид Кади (настоящее имя Скотт Рамо́н Сегу́ро Меска́ди; род. 1984) — американский хип-хоп исполнитель.
  (род. 1996) — бразильский футболист.

Топонимы 
 Кади (Белоруссия)
 Кади (Великобритания)
 Кади (озеро)
 Кади (река)

См. также 
 Кадди